Kazimierz Filipiak (1910-1992) – polski duchowny katolicki obrządku ormiańskiego
 Kazimierz Filipiak (ur. 1942) – polski chemik, nauczyciel akademicki, ostatni wojewoda sieradzki